Slovo značka (neboli také značení či označení) je slovo velmi obecné povahy. Může se jednat jak o konkrétní předmět označující nějakou věc, osobu apod. nebo o grafický či písemný symbol (často i o symbol vhodně kombinovaný). Značka může být i prosté slovní pojmenování konkrétního výrobku či služby, tedy obchodní značka. Značky se používají prakticky ve všech oborech lidské činnosti, vyskytují se všude okolo nás.

Možné rozdělení značek

Konkrétní předměty 
 tělocvičné značky
 značky ve filmových ateliérech
 osobní značky obecné povahy (třeba deštník nad hlavou turistického průvodce)

Grafické symboly 
Nejčastěji se jedná o nějakou formu piktogramu či logo

 značka v dopravě
 dopravní značka (silniční: vertikální, horizontální)
 železniční návěst
 plavební znak
 značka v jízdních a letových řádech
 turistické značení
 turistické značky
 značka ubytovací služby
 mapová značka - kartografická značka
 notová značka - hudební značka
 slepecké značky
 symbol exaktních věd
 matematické symboly
 fyzikální symboly
 osobní značka (třeba šerifská hvězda na prsou muže zákona)
 geodetická značka
 nivelizační
 triangulační
 biologická značka
 zoologická
 např. piktogram označující pohlaví živočichů
 ekologická (např. značka vymezující hranice chráněných území)
 technická značka (zde zejména značky užívané v technické dokumentaci)
 strojní
 stavební
 elektrotechnická
 speciální
 firemní logo
 polygrafická a typografická značka
 telekomiunikační a poštovní značka
 chemická značka
 textilní a oděvní
 lesnická značka (např. značky malované na stromech)
 zemědělská a potravinářská značka
 zdravotnická značka
 lékařská - obecně medicínská (např. značka pro rychlou záchrannou službu)
 lékárenská a farmaceutická (např. značka označující lékárnu)
 obecný symbol (např. piktogramy používané na záchodech a mnohé jiné další)
 různé značky, používané například v atrologii (pro označení planet), esoterice a jiných (pseudo)vědeckých oborech
 … a mnohé další …

Písemná označení 
 výhradně číselná resp. numerická
 číslování sedadel
 v divadle
 v kině
 číslování v dopravě
 autobusové
 letecké
 železniční
 číslovaní chovných zvířat
 výhradně alfabetická resp. textová (např. obchodní značka, která pojmenovává konkrétní výrobek či službu - třeba značka piva či vína apod.)
 alfanumerické, tedy kombinovaná z obou předchozích typů
 státní poznávací značka používaná u motorových vozidel
 ornitologické kroužky

Kombinovaná označení 
lombinované označení, tedy grafický symbol doplněný o významný textový údaj
 značka vyjadřující tvrdost materiálu na strojním výkresu
 doplňkové textové údaje na některých dopravních značkách apod.
 prvek značkovacího jazyka, tzv. tag, klíčový pojem z oblasti informatiky, při parsování, tedy zpracování dat čitelných jak strojově počítačem, tak i člověkem

Související články 

 symbol
 logo
 logotyp
 piktogram
 obchodní značka
 brand (obchod)
 branding
 znak
 privátní značka

Externí odkazy 
 
 
 

Značky